Végh Ferenc (1884–1967) plébános, hittanár
 Végh Ferenc (1929–2006) irodalomtörténész, bibliográfus
 Végh Ferenc (1948–) vezérezredes, a Honvéd Vezérkar egykori főnöke
 Végh Ferenc (1948–2019) színművész
 Végh Ferenc történész, a Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének adjunktusa